Солостла има више значења:

 Солостла (Уехутла де Рејес), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Солостла (Халапа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Солостла (Тлакилпа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику